Großsteingrab Store Rørbæk By steht für:

 Großsteingrab Store Rørbæk By 1
 Großsteingrab Store Rørbæk By 2